Албрехт () е немско мъжко име и може да се отнася за:

 Албрехт Мечката (1100 – 1170), първият маркграф на Бранденбург
 Албрехт I (Германия) (1255-1308), крал на Германия (1298–1308) от род Хабсбурги
 Албрехт I Баварски (1336 – 1404), херцог на Щраубинг-Холандия
 Албрехт Дюрер (1471 – 1528), германски художник, математик и изкуствовед
 Албрехт Хоенцолерн (1490 – 1568), последен велик магистър на Тевтонския орден и първият херцог на Прусия
 Албрехт Фридрих (Прусия) (1553–1618), вторият херцог на Прусия
 Алберт фон Сакс-Кобург-Гота (1819-1861), принц-консорт на кралица Виктория
 Килиан Албрехт, австрийски скиор, състезавал се за България

Вижте също 
 Албрехт I
 Албрехт II
 Албрехт III
 Албрехт IV
 Албрехт V
 Алберих